Ліга Європи УЄФА 2009–2010 — перший розіграш щорічного футбольного клубного змагання, яке до зміни формату називалось «Кубок УЄФА».

Фінал відбувся на стадіоні «Нордбанк Арена», — домашній арені клубу «Гамбург» в Гамбурзі, Німеччина. У фінальному поєдинку між іспанським «Атлетіко» та англійським «Фулгемом» основний час закінчився нічиєю 1:1, а в овертаймі перемогу здобули іспанці (2:1).

Розподіл команд 

В турнірі візьме участь 160 клубів із 53 футбольних асоціацій. Кількість команд від кожної країни і раунд з якого вони почнуть змагання залежить від позиції асоціації в таблиці коефіцієнтів. Переможець Кубка УЄФА 2008—09 отримав право брати участь в турнірі незалежно від квоти країни і позиції у внутрішньому чемпіонаті, однак Шахтар кваліфікувався до Ліги Чемпіонів 2009—10 за підсумками чемпіонату.

Схема кваліфікації команд від асоціацій до Ліги Європи 2009–2010:

 асоціації 1—6 отримали по 3 команди кожна;
 асоціації 7—9 отримали по 4 команди кожна;
 асоціації 10—53 отримали по 3 команди кожна, окрім Андорри, Ліхтенштейну та Сан-Марино (одна команда для кожної асоціації).

Перший кваліфікаційний раунд (50 команд)
 2 володарі Кубка Андорри та Сан-Марино
 16 срібних призерів із асоціацій 35—51 (окрім Ліхтенштейну)
 29 бронзових призерів із асоціацій 22—51 (окрім Ліхтенштейну)
 3 команди за рейтингом Fair Play
Другий кваліфікаційний раунд (80 команд)
 25 переможців першого кваліфікаційного раунду
 24 володарі кубків із асоціацій 28—51
 16 срібних призерів із асоціацій 19—34
 6 бронзових призерів із асоціацій 16—21
 6 команд, що посіли 4-ті місця, із асоціацій 10—15
 3 команди, що посіли 5-ті місця, із асоціацій 7—9
Третій кваліфікаційний раунд (70 команд)
 40 переможців другого кваліфікаційного раунду
 12 володарів кубків із асоціацій 16—27
 3 срібних призери із асоціацій 16—18
 6 бронзових призерів із асоціацій 10—15
 3 команди, що посіли 4-ті місця, із асоціацій 7—9
 3 команди, що посіли 5-ті місця, із асоціацій 4—6
 3 команди, що посіли 6-ті місця, із асоціацій 1—3
Раунд стикових матчів (74 команди)
 35 переможців третього кваліфікаційного раунду
 15 володарі кубків із асоціацій 1—15
 3 бронзових призери із асоціацій 7—9
 3 команди, що посіли 4-ті місця, із асоціацій 4—6
 3 команди, що посіли 5-ті місця, із асоціацій 1—3
 15 команд що вибули з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2009—10
Груповий етап (48 команд)
 38 переможців раунду плей-оф
 10 команд що вибули з раунду плей-оф Ліги чемпіонів 2009—10
Фінальна частина
 12 переможців групового етапу
 12 команд, які зайняли другі місця в групах
 8 команд, що зайняли третє місце в груповому етапі Ліги чемпіонів 2009—10

1 Команди що вибули з групового етапу Ліги чемпіонів 2009—10

2 Команди що вибули з рунду стикових матчів Ліги чемпіонів 2009—10

3 Команди що вибули з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2009—10

4 Володар Кубка Латвії «Даугава 90» розформований. Його місце в Лізі Європи зайняв «Дінабург».

Дати жеребкувань та матчів

Кваліфікаційний раунд

Перший кваліфікаційний раунд 
В першому кваліфікаційному раунді взяли участь 46 команд.
Жеребкування першого кваліфікаційного раунду відбулося 22 червня 2009. Перші матчі пройшли 2 липня, матчі-відповіді — 9 липня 2009.

|}
5Згідно з жеребкуванням команди МТЗ-РІПО, Ветра, Русенборг, Рудар, Широкі Брієг та ТНС повинні були грати першу гру вдома, але порядок ігор було змінено.

<div id="6">6 Матч відбувся в місті Айдрі на стадіоні «Екселсіор», оскільки на домашній арені Мотервелл проводили реконструкцію.

Другий кваліфікаційний раунд 
57 команд почали змагання із цього раунду. Також в другому кваліфікаційному раунді взяли участь 23 команд із попереднього раунду кваліфікації. Жеребкування другого кваліфікаційного раунду відбулося одночасно із жеребкуванням першого раунду 22 червня 2009. Перші матчі пройшли 16 липня, матчі-відповіді — 23 липня 2009.

|}

7Згідно з жеребкуванням команди Пасуш-де-Феррейра, Полонія та Работнички повинні були грати першу гру вдома, але порядок ігор було змінено.

Третій кваліфікаційний раунд 
30 команд почали змагання із цього раунду. Також в третьому кваліфікаційному раунді взяли участь 40 переможців попереднього раунду кваліфікації. Жеребкування третього кваліфікаційного раунду пройшло 17 липня 2009. Перші матчі відбулись 30 липня, матчі-відповіді — 6 серпня 2009.

|}

8Згідно з жеребкуванням команди Сараєво, Гент, АПОП та Галатасарай повинні були грати першу гру вдома, але порядок ігор було змінено.

Раунд стикових матчів 
26 команди почнуть змагання із цього раунду. Також в третьому кваліфікаційному раунді візьме участь 35 переможців попереднього раунду кваліфікації та 15 команд з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (10 команд чемпіонської та 5 команд нечемпіонської кваліфікації).

|}

9Згідно з жеребкуванням команди Рома, Динамо Москва, ПСВ, Шахтар, Спарта та Зеніт повинні були грати першу гру вдома, але порядок ігор було змінено.

10Через поведінку вболівальників клубу Динамо Бухарест гра була зупинена на 88 хвилині при рахунку 0:2. Дисциплінарний комітет вирішив зарахувати румунському клубу технічну поразку 0:3.

Груповий етап 

Наступні команди беруть участь в груповому етапі:
 10 команд, які програли в раунді стикових Ліги чемпіонів
 38 переможців раунду стикових матчів

Шахтар, як переможець Кубка УЄФА 2008–2009, кваліфікувався до Ліги Чемпіонів 2009—10 за підсумками чемпіонату. Тому дану квоту не використовують. Внаслідок цього були внесені наступні зміни:
 володарі кубків Швейцарії та Болгарії починали змагання із раунду стикових матчів;
 володарі кубків Кіпру та Словенії починали змагання із третього кваліфікаційного раунду;
 володарі кубків Андорри та Сан-Марино, а також срібні призери чемпіонатів Македонії та Ірландії, починали змагання із другого кваліфікаційного раунду.

Було сформовано 12 груп по 4 команди в кожній.

Починаючи із групового раунду матчі обслуговують п'ять польових арбітрів: окрім головного та двох бокових рефері, присутні два арбітри, що слідкують за штрафним майданчиком. Це нововведення є частиною експерименту, санкціонованого ФІФА

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Плей-оф 

Наступні команди будуть брати участь в плей-оф Ліги Європи:
 12 команд-переможниць групи
 12 команд, які зайняли другі місця в груповому етапі
 8 команд, які зайняли треті місця в груповому етапі Ліги чемпіонів

1/16 фіналу 
Жеребкування 1/16 фіналу відбулося 18 грудня 2009 року, наступного дня після закінчення групового етапу. Перші матчі відбулись 16 і 18 лютого, матчі-відповіді — 23 і 25 лютого 2010.

|}

1/8 фіналу 
Жеребкування 1/8 фіналу відбулося 18 грудня 2009 року, наступного дня після закінчення групового етапу. Перші матчі були зіграні 11 березня, матчі-відповіді відбулися 18 березня 2010 року.

|}

Чвертьфінал 
Жеребкування чвертьфіналу відбулося 19 березня 2010 року. Перші матчі були зіграні 1 квітня, матчі-відповіді — 8 квітня 2010 року.

|}

Півфінал 
Жеребкування півфіналу відбулося 19 березня 2010 року. Перші матчі були зіграні 22 квітня, матчі-відповіді — 29 квітня 2010 року.

|}

Фінал 

Фінал Ліги Європи УЄФА 2009–2010 пройшов на стадіоні Нордбанк-Арена в Гамбурзі, Німеччина, 12 травня 2010.

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2009—2010
 Кубок УЄФА

Примітки

Посилання 
 http://ru.uefa.com/competitions/uefacup/news/kind=2097152/newsid=788692.html  (UEFA.com)
 http://ru.uefa.com/competitions/uefacup/news/kind=2097152/newsid=790498.html  (UEFA.com)